Горчу́ха — посёлок в Макарьевском районе Костромской области России. Центр Горчухинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Унжа.

История 
Горчуха была основана в конце XIX века по решению лесного департамента. Здесь размещалась Спасо-Красногорская низшая лесная школа. В 1956 году началось строительство крупного посёлка лесосплавщиков. В 1960 году получила статус посёлка городского типа. В 1992 году стала сельским населённым пунктом — посёлком. Основная отрасль хозяйства — заготовка и первичная обработка древесины.

Население 
Численность населения Горчухи:

Примечания 

Населённые пункты Макарьевского района